Barchfeld ist der Name folgender Orte:

 Barchfeld, ein Ortsteil der Gemeinde Barchfeld-Immelborn im Wartburgkreis in Thüringen
 Barchfeld (Kranichfeld), ein Ortsteil der Stadt Kranichfeld im Landkreis Weimarer Land in Thüringen
 Verwaltungsgemeinschaft Barchfeld, ehemalige Verwaltungsgemeinschaft im Wartburgkreis in Thüringen

Barchfeld ist der Name folgender Familien und Personen:

 als Hessen-Philippsthal-Barchfeld eine Nebenlinie der hessischen Landesfürsten aus dem Haus Hessen 
 Andrew Jackson Barchfeld (1863–1922), US-amerikanischer Politiker
 Ferdinand von Stein-Liebenstein zu Barchfeld (1832–1912), preußischer Generalleutnant
 Ferdinand-Wilhelm von Stein-Liebenstein zu Barchfeld (1895–1953), deutscher Generalmajor
 Heinrich Barchfeld, deutscher Kunsthändler und Galerist in Leipzig

Siehe auch:

 Bargfeld